Yves Le Toumelin (12 de marzo de 1943) fue un piloto de motociclismo francés, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1967 hasta 1983. Especialista en cilindradas pequeñas, se proclamó campeón de Francia de 50cc en cuatro ocasiones  (1968, 1976, 1977 y 1978) y cuatro ocasiones más campeón de Francia de montaña (1978, 1979, 1980 y 1981).

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Francia
Pilotos de Derbi